Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1971 — 39-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом второй раз подряд стало жодинское «Торпедо».

Первая группа

Вторая группа

Западная зона

Восточная зона

Ссылки 
 RSSSF
 Первая группа на kick-off.by
 Вторая группа на kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1971 году
1971 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу